Abstoßung steht für:
 das Schieben und Rollenlassen eines Fahrzeugs beim Rangieren, siehe Abstoßen (Eisenbahn)
 eine Kraft, die von einem Körper oder einem Kraftzentrum weg wirkt, also repulsiv wirkt 
 In der Medizin die Abstoßungsreaktion bei transplantierten Organen, siehe Transplantation#Transplantatabstoßung (Rejektion)

Siehe auch:
 Repulsion